PWD steht für:
 Psychological Warfare Division, anglo-amerikanische Einheit zur psychologischen Kriegsführung während des Zweiten Weltkriegs
 Pulsed-Wave-Doppler, Verfahren zur exakten Lokalisierung und Geschwindigkeitsmessung von Materiebewegungen
 Patriotisch-Demokratische Partei, siehe Osman Öcalan
 Parkway Drive, australische Metalcore-Band
 PAWA Dominicana (ICAO-Code), dominikanische Fluggesellschaft
 Sher-Wood Airport (IATA-Code), Flughafen von Plentywood, Sheridan County, Montana

pwd steht für:
 pwd (Unix), Unix-Befehl, der das Arbeitsverzeichnis ausgibt
 password (dt. „Passwort“)

PWD